

Patronyme
 Jean-François Sacaze, (1808-1884), fut un homme politique français.
 Julien Sacaze, (1847-1889), fut un épigraphiste et érudit français.
 Pierrine Gaston-Sacaze, (1797-1893), fut un berger et un botaniste français.

Culture
 L'Académie Julien Sacaze est une société savante française.

Homonymie
Homonymie de patronyme